WBZ steht für:

 Wettbewerbszentrale, siehe Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs 
 Weiterbildungszentrum
 Wundbehandlungszentrum
 Weiterbildungszentrum Ingelheim
 Werbender Buch- und Zeitschriftenhandel
 Wiederbeschaffungszeit, siehe Beschaffungszeit
 Willy-Brandt-Zentrum Jerusalem 
 Bundesverband des werbenden Buch- und Zeitschriftenhandels
 Westdeutsche Butter-Zentrale
 Westdeutsche Besatzungszone
 Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen

WBZ